Richard Grant (ur. 1952) – brytyjski pisarz, twórca sf&f
 Richard E. Grant (ur. 1957) – brytyjski aktor i scenarzysta
 Richard Grant (ur. 1963) – amerykański pisarz, autor przewodników
 Richard Grant (ur. 1973) – jamajski bokser